Jak 3 oder Jak-3 steht für:

 der dritte Teil der Videospielreihe Jak and Daxter
 Jakowlew Jak-3, ein einsitziges sowjetisches Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg

JAK3